České příjmení Blahůšek (a jeho varianta Blahušek) je zdrobnělina příjmení Blahuš. Nositelkou přechýlené formy Blahůšková je:

 Lucie Blahůšková (*1980) – česká basketbalistka